Натори:

 Натори — город в Японии, находящийся в префектуре Мияги.
 Натори, Акира (род. 1956) — японский астроном и первооткрыватель астероидов.
 Натори, Ацуси (род. 1961) — японский футболист.
 Натори Сюнсэн (1886—1960) — последний великий мастер гравюры в жанре якуся-э.